Crowhurst kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Crowhurst, East Sussex, ort, England, 
 Crowhurst, Surrey, ort, England,